Мишково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мишково — часть города (район) в западной части Витебска, в Железнодорожном районе. Бывшая деревня, вошедшая в черту города 17 мая 1966 года.

Россия

Архангельская область 
 Мишково — деревня в Коношском районе.

Калужская область 
 Мишково — деревня в Боровском районе.

Орловская область 
 Мишково — деревня в Залегощенском районе.
 Мишково — деревня в Малоархангельском районе.

Псковская область 
 Мишково — деревня в Куньинском районе.
 Мишково — деревня в Локнянском районе.
 Мишково — деревня в Островском районе.
 Мишково — деревня в Пыталовском районе.

Тверская область 
 Мишково — деревня в Селижаровском районе.
 Мишково — деревня в Торжокском районе.
Мишково — деревня в Торопецком районе, Кудрявцевское СП.
Мишково — деревня в Торопецком районе, Понизовское СП.